— вид двудольных растений рода  семейства . Растение впервые описано в 1823 году.

Распространение 

Родина растения — Центральная Америка: Панама и Колумбия. Предпочитает места с повышенной влажностью: песчаные берега рек, влажные тропические леса.

Описание 
Растение высотой 2—8 метров. Цветки красного и оранжевого цвета.

Как и другие растения рода Переския, Pereskia bleo не является суккулентом, то есть имеет нередуцированные листья, что нехарактерно для большинства других кактусов.

Замечания по охране 
Не имеет угроз к исчезновению (статус «LC»).

Значение, лекарственные свойства 
Местные жители употребляют листья Pereskia bleo в пищу. Считается, что листья растения могут применяться для профилактики рака и гастрита.

Активно культивируется в Малайзии как декоративное и лекарственное растение.

Согласно последним исследованиям, в Pereskia bleo содержатся вещества, разрушающие раковые клетки. В Малайзии применяется также от повышенного кровяного давления, при лечении сахарного диабета, для облегчения болей в желудке и т. д.. Обладает антиоксидантными свойствами.

Синонимика 
Синонимичные названия — Cactus bleo Kunth, Pereskia corrugata Cutak, Pereskia panamensis F.A.C.Weber, Rhodocactus bleo (Kunth) F.M.Knuth, Rhodocactus corrugatus (Cutak) Backeb., а также, предположительно, Pereskia cruenta Pfeiff..

Примечания 

Флора Центральной Америки
Кактусовые
Лекарственные растения
Декоративные растения
Ягодные растения